Feingold ist

 Gold mit einem Reinheitsgrad von 999 Promille oder 24 Karat, siehe Gold #Feingehalt.

Feingold ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Feingold, († 1940), Vorsitzende eines Judenrates in im Zweiten Weltkrieg besetzen Polen
 Esther Feingold (* 1965), Schweizer Sopranistin und Saxophonistin
 Marko Feingold (1913–2019), österreichischer Holocaust-Überlebender, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg
 Mei Feingold (* 1982), israelische Sängerin
 Murray Feingold (1930–2015), US-amerikanischer Kinderarzt, Genetiker und Autor 
 Russ Feingold (* 1953), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Feingold-Syndrom